Euler-Polynom steht für:

 Euler-Polynome in der Kombinatorik, siehe Euler-Zahlen #Euler-Polynome
 Pfaffsche Determinante in der Theorie der charakteristischen Klassen